Средняя школа Гарфилда ():

  — государственная средняя школа, расположенная в Акроне, штат Огайо, США.
  — четырёхлетняя государственная средняя школа, в которой обучаются учащиеся девятого-двенадцатого классов, расположенные в Гарфилде, округ Берген, штат Нью-Джерси, США.
  — государственная, круглогодичная средняя школа, основанная в 1925 году в Восточном Лос-Анджелесе, некорпоративная секция округа Лос-Анджелес, Калифорния.